Mallorca Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Mallorca Open rozgrywany w dniach 17–23 czerwca 2019 roku w Santa Ponça na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Hiszpanii